Slovo housenice má několik významů:

 housenice (larva) – larvální stadium podobné housence, typické pro blanokřídlý hmyz z podřádu širopasí (zejm. čeleď pilatkovitých)
 housenice (rod) – Cordyceps, rod vřeckovýtrusých hub 
 housenice (nářadí) – druh nůžek na stříhání větví. Původně sloužily k odstřihávání větví s hnízdy housenek (např. předivky zhoubné) na ovocných stromech.